stent uwalniający lek ()
 dietylostylbestrol – lek
 rozlany skurcz przełyku
 D♭ – dźwięk
 Data Encryption Standard – standard szyfrowania
 Deep Ecliptic Survey – program przeszukiwania pasa Kuipera